Marienlyst steht für

 Schloss Marienlyst, ein Schloss in Dänemark
 Marienlyst (Oslo), ein Stadtviertel im Osloer Stadtteil St. Hanshaugen, in dem der Hauptsitz des norwegischen Senders NRK ist
 Norsk rikskringkasting (NRK), teilweise wird der Ort des Hauptsitzes stellvertretend für den Sender verwendet